Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrej Golubev e Francesco Piccari che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Marco Crugnola 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Andújar /  Flavio Cipolla (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Marco Crugnola (finale)

 Franco Ferreiro /  André Ghem (primo turno)
 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2007